Hungry Shark puede referirse a:

Hungry Shark Evolution, videojuego de 2012.
Hungry Shark World, videojuego de 2014.